René de Bouillé

 René de Bouillé, historien français du  ;
 René de Bouillé, militaire français, chevalier des deux Ordres du roi, capitaine de cent hommes d'armes, Conseiller d'État et privé.
 René de Bouillé, militaire français, fils du précédent.